Joegoslavië nam deel aan het Eurovisiesongfestival 1992, gehouden in Malmö, Zweden. Het was de 27ste en laatste deelname van Joegoslavië aan het festival. De nationale omroep JRT was verantwoordelijk voor de Joegoslavische bijdrage van 1992.

Vanaf 1993 gingen Bosnië en Herzegovina, Kroatië en Slovenië onafhankelijk van elkaar verder op het Eurovisiesongfestival. Macedonië volgde in 1998. Het overgebleven deel van Joegoslavië, Servië en Montenegro, werd na 1992 uitgesloten van culturele evenementen zoals het songfestival en keerde pas terug in 2004.

Selectieprocedure 
Ook de laatste Joegoslavische inzending werd zoals gewoonlijk gekozen via de nationale voorronde Jugovizija. De finale hiervan vond plaats op 28 maart 1992 in Belgrado. Omdat Joegoslavië op dat moment al grotendeels uit elkaar was gevallen, waren het echter alleen nog Servië en Montenegro die aan de voorselectie deelnamen, samen met enkele artiesten uit Bosnië en Herzegovina. 
In totaal deden er 20 liedjes mee in de nationale finale. De winnaar werd gekozen door een jury die punten van 1-3, 5 en 7 mocht geven.

Uitslag

In Malmö 
In Zweden moest Joegoslavië als 20ste aantreden, na Italië en voor Noorwegen.
Aan het einde van de puntentelling bleek dat Extra Nena als 14de was geëindigd met 44 punten.

Van Nederland en van België ontving Joegoslavië 0 punten.

Gekregen punten

Finale

Punten gegeven door Joegoslavië

Finale 
Punten gegeven in de finale:

1992
Land op het Eurovisiesongfestival 1992